Ross Grimsley (1922)-1994) – giocatore di baseball statunitense
 Ross Grimsley (1950) – giocatore di baseball statunitense